Korpus (von lateinisch neutrum corpus für „Körper“) steht für:

 Korpus (Musikinstrument), Resonanzkörper eines Instruments
 Korpus (Möbel), Teil eines Möbelstücks
 Korpus (Schriftmaß), Schriftgröße beim Bleisatz
 Magenkorpus (lat. Corpus gastricum), Abschnitt des Magens, siehe Magen #Anatomie
 Textkorpus, Sammlung von Texten
 Leib des Gekreuzigten am Kruzifix

Corpus steht für:
 Corpus (Misiones), Gemeinde in der Provinz Misiones, Argentinien
 Corpus (Museum), Museum in Oegstgeest, Niederlande
 Teil des Vegetationskegels, siehe Sprossachse #Vegetationskegel
 Corpus Christi College (Cambridge), ein College der Universität Cambridge

Siehe auch:
 Korpuswerk, Katalog von Realien